Baynes ist der Familienname folgender Personen:
 Aron Baynes (* 1986), australischer Basketballspieler
 Jaide Stepter Baynes (* 1994), US-amerikanische Sprinterin
 Julian A. Baynes, vincentischer Politiker
 Norman Hepburn Baynes (1877–1961), britischer Byzantinist
 Pauline Baynes (1922–2008), britische Illustratorin
 Rudolph E. Baynes, vincentischer Politiker
 Simon Baynes (* 1963), britischer Freestyle-Skifahrer

Baynes bezeichnet:
 Baynesberge, ein Gebirgszug in Namibia
 Baynes-Wasserkraftwerk, ein geplantes Kraftwerk in Namibia

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Baynes (North Carolina)

Siehe auch:
 Baines (Begriffsklärung)
 Banes (Begriffsklärung)
 Bayne (Begriffsklärung)
 Beynes